Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek (DDR) speelde in de periode 1951 – 1960, kort nadat de twee Duitslanden waren opgesplitst.

Interlands

1951
''Geen interlands gespeeld

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1950
D